Сафіуллін Равіль Сафович (нар. 4 лютого 1955, Макіївка, Донецька область, Українська РСР) — український політик і спортивний функціонер татарського походження.
 Фандас Сафіуллін, Фандас Шакірович Сафіуллін — татарський громадський діяч, політик в Татарстані та Росії.